Brdo je lahko:

naselje v Sloveniji:
 Brdo, mestni predel oz. predmestno naselje Ljubljane s Tehnološkim parkom Ljubljana v Četrtni skupnosti Rožnik
 Brdo, naselje v občini Domžale
 Brdo, naselje v občini Nazarje
 Brdo, naselje v mestni občini Nova Gorica
 Brdo, naselje v občini Slovenske Konjice
 Brdo, naselje v občini Šentjur pri Celju
 Brdo, naselje v občini Tržič
 Brdo pri Lukovici, naselje v občini Lukovica
Brdo (osamelec pri Bevkah na Ljubljanskem Barju, 345 m)
Brezovo Brdo, naselje v Občini Hrpelje  - Kozina
Dolenje Brdo, naselje v Občini Gorenja vas - Poljane
Filipčje Brdo, naselje v občini Sežana
Golo Brdo, občina Medvode
Golo Brdo, občina Brda
Janeževo Brdo, Občina Ilirska Bistrica.
Jarčje Brdo, v Občini Gorenja vas - Poljane
Kamno Brdo, v Občini Ivančna Gorica
Krivo Brdo, v Občini Gorenja vas - Poljane
Lesno Brdo, Horjul in Lesno Brdo, Vrhnika
Lovsko Brdo, v Občini Gorenja vas - Poljane
Medvedje Brdo, naselje v Občini Logatec
Novo Brdo, stanovanjska soseska vzhodno od Brda v Ljubljani (Četrtna skupnost Rožnik) 
Ostrožno Brdo, naselje v Občini Ilirska Bistrica
Petrovo Brdo, razloženo naselje v zatrepu Baške grape v Občini Tolmin in cestni preval/prelaz (803 mnv)
Podjelovo Brdo, naselje v Občini Gorenja vas - Poljane
Prapetno Brdo, naselje v Občini Tolmin
Praprotno Brdo, naselje v Občini Logatec
Ratečevo Brdo, naselje v Občini Ilirska Bistrica
Ravno Brdo, naselje v Mestni občini Ljubljana
Srednje Brdo, naselje v občini Gorenja vas - Poljane
Veliko Brdo, naselje v Občini Ilirska Bistrica
 posestvo in protokolarni grad Brdo pri Kranju
multilateralno srečanje oz. diplomatski Proces Brdo-Brioni

naselje v Avstriji:
 Brdo, pri Grabštanju, nemško Werda, občina Grabštanj
 Brdo, pri Šmohorju, nemško Egg bei Hermagor, mestna občina Šmohor
 Brdo ob Baškem jezeru, nem. Egg am Faaker See, mestna občina Beljak

naselje na Hrvaškem: 
 Brdo, Buje
 Begovo Brdo Žumberačko
Bijelo Brdo
Brajakovo Brdo
Brdo Cirkvensko
Golo Brdo, Virovitica
Golo Brdo, Kaptol
Begovo Brdo, Cetingrad
Begovo Brdo Žumberačko
Brajakovo Brdo 
Ključić Brdo
Konjsko Brdo
Korenić Brdo
Lipovo Brdo
Lončar Brdo
Novo Brdo, Kravarsko
Novo Brdo Mrežničko
Pećurkovo Brdo
 Petrakovo Brdo
Radinovo Brdo
Skoblić Brdo
Šeketino Brdo
Veliko Brdo, Makarska
Vlašić Brdo
Vukovo Brdo

 naselje v Bosni in Hercegovini: 
 Brdo, Mrkonjić Grad
 Brdo, Pale
 Brdo, Šipovo
 Brdo, Vitez
 Brdo, Donji Vakuf
Bijelo Brdo, Rudo
Bijelo Brdo, Derventa
Golo Brdo, Bijeljina
Oblo Brdo, Bileća

 naselje v Srbiji:
 Brdo, Srbija
Begovo Brdo
Staro Brdo
ime več mestnih predelov - predmestnih stanovanjskih sosesk v Beogradu:
Banovo Brdo
Glumčevo Brdo
Julino Brdo
Kanarevo Brdo
Labudovo Brdo
Pašino brdo (tudi Lekino brdo)
Petlovo Brdo
Topčidersko brdo
naselje v Črni Gori
Oblo Brdo
naselje na Češkem
Brdo na Novopacku

Glej tudi 
Cesarsko brdo, gora nad Klanjcem, Hrvaška
Golo Brdo (razločitev)
Oblo Brdo (razločitev)
Begovo Brdo (razločitev)
Bijelo Brdo (razločitev)
Dobinje brdo
Govško brdo (811m)
Konjsko brdo
Novo Brdo (razločitev)
Oblačno brdo, Šentviška planota
Petrovo Brdo (prelaz)
Staro Brdo
Volčje brdo (816 m), vrh na Šentviški planoti
priimek Brdar
priimek Brdnik
Brda (razločitev)
Brdce (razločitev)
Brdinje